Oakhurst (Califórnia)
Oakhurst (Nova Jérsei)
Oakhurst (Oklahoma)
Oakhurst (Texas)

Desambiguações de topônimos